Алькубильяс ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 47,45 км². Население — 582 человека (на 2010 год). Расстояние — 82 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página no oficial
 Página personal
 Historia de Alcubillas

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля